Aquila is het Latijnse woord voor arend. Aquila kan verwijzen naar: 
 Aquila, een Italiaans vliegdekschip
Arend (sterrenbeeld) (Aquila), een sterrenbeeld
Aquila (cognomen), een cognomen
Aquila (geslacht), een geslacht van arenden
Een vroege bekeerling tot het christendom, genoemd in de Bijbel. Zie: Aquila en Priscilla
Aquila van Sinope, een Joodse bekeerling uit de tweede eeuw die de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks vertaalde
Aquila (heilige), een christelijk heilige uit de vierde eeuw
Aquila (hop), een hopvariëteit gebruikt voor het brouwen van bier
Aquila (veldteken), een Romeins veldteken
Aquila (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub
Aquila (Blenio), een gemeente in het Zwitserse Ticino
Aquila (Mexico), een stad in Mexico
Aquila (televisieprogramma), een televisieprogramma van BBC1
Amsterdamse Studenten Atletiek Vereniging Aquila, een atletiekvereniging in Amsterdam 
Merken
Aquila (Bologna), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Aquila (Rome), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Aquila (België), een Belgisch automerk
Aquila Italiana, een Italiaans automerk
Aquila (Verenigd Koninkrijk), een Brits automerk

L'Aquila (provincie), een Italiaanse provincie
L'Aquila (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Aardbeving L'Aquila 2009

Latijn